Приселко́в (Присёлко́в) — русская фамилия.

Известные носители:
 Приселков, Александр Александрович (ум. 1887) — российский священнослужитель и педагог, духовный писатель.
 Приселков, Василий Иванович (1828—1894) — военный врач, тайный советник.
 Присёлков, Михаил Дмитриевич (1881—1941) — российский и советский историк.

Примечания